Батальонцы — так конные казаки Черноморского казачьего войска называли с 1840-х годов казаков пеших батальонов.

Шапсуги стали употреблять выражение «салдус-казак» (солдат-казак), так как пешие батальоны Черноморского казачьего войска строились по образцу линейных батальонов Отдельного Кавказского корпуса.

См. также 
 Кавказское линейное казачье войско

Литература 
 Военный лексикон кубанских казаков: словарь-справочник / авт.-сост. Б. Е. Фролов. — Краснодар, 2007.

Казачьи войска
История Кавказа